Blumhof heißen folgende Orte:

 Blumhof (Arnschwang), Einöde in der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Blumhof (Bodman-Ludwigshafen), Wohnplatz im Teilort Ludwigshafen am Bodensee der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Blumhof (Gaimersheim), Weiler im Markt Gaimersheim, Landkreis Eichstätt, Bayern

Blumhof ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Ludolph Blumhof (1771–1825), deutscher Technologe

Siehe auch:
 Bloemhof (Begriffsklärung)
 Blumenhof (Begriffsklärung)